Osoby:
 Alke Dietel – niemiecka koszykarka
 Doreen Dietel – niemiecka aktorka
 hanns Dietel – niemiecki ginekolog
 Heinrich Dietel – niemiecki przemysłowiec
 Paul Dietel – niemiecki mykolog
 Reinhard Dietel – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Dietl
 Dietlowie w Sosnowcu
 Diettel